Spracklen ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Spracklen (* um 1944), amerikanischer Computerschachpionier, Ehemann von Kathe
 Kathe Spracklen (* um 1948), amerikanische Computerschachpionierin, Ehefrau von Dan